Э́лла Алекса́ндровна Диль (, до замужества — Карачкова, род. 5 августа 1978 года в Куйбышеве, СССР) — российская бадминтонистка, 15-кратная чемпионка России, мастер спорта России международного класса. Выступает в одиночном разряде.

Первым тренером Элла была её мать Людмила Карачкова. Окончила Самарский юридический университет.

Дважды участвовала в летних Олимпийских играх: в 2000 году в Сиднее проиграла во втором круге, а в 2008 году в Пекине уступила в первом же матче.

По итогам 2010 года стала лауреатом проводимого Национальной федерацией бадминтона России конкурса «Бадминтонист года».

23 июня 2007 года в Германии вышла замуж за тренера юношеской сборной Швейцарии по бадминтону немца Райнера Диля, с которым познакомилась в 2000 году. Вместе с мужем проживает в швейцарском городе Ивердон. Есть ребёнок от первого брака. 11 октября 2011 года у Эллы и Райнера родилась дочь Леа.

Достижения

Примечания

Ссылки 
 Элла Диль (Карачкова) на Олимпийских играх  
 Элла Диль на сайте BWF 
 Интервью в «Советском спорте» от 4 декабря 2007 года
 Интервью в «Советском спорте» от 28 ноября 2008 года
 Интервью в «Спорт-Экспрессе» от 17 ноября 2010 года

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1978 году
Родившиеся 5 августа
Родившиеся в Самаре
Бадминтонисты России
Мастера спорта России международного класса
Бадминтонисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Бадминтонисты на летних Олимпийских играх 2008 года